Chovrino (wijk) - wijk in Moskou
 Chovrino (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk
 Chovrino (station), een voorstadsstation in Moskou
 Chovrino II, een voorstadsstation in Moskou